«Костю́мы наро́дов СССР» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями народных костюмов, которая выпускалась в 1960—1963 годах (с 24 декабря 1960 года по 31 марта 1963 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Все шесть задействованных каталогов:
 русский каталог с нумерацией ЦФА (ЦФА);
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC);
 американский каталог Скотт (Scott);
 немецкий каталог Михель (Michel);
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG);
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert), —
показали одинаковый состав серии. Это многолетняя фиксированная серия.

Серия содержит 16 марок, соответствующих 15 советским социалистическим республикам и Корякскому автономному округу.

Здесь 16 марок, это 4-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности: 4. Первый номер серии ЦФА 2507, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-12-24.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Национальные костюмы